Звезда и смерть Хоакина Мурьеты ():

 Сияние и смерть Хоакина Мурьеты (поэма) — поэма Пабло Неруды.
 Звезда и смерть Хоакина Мурьеты (рок-опера) — рок-опера по поэме.
 Звезда и смерть Хоакина Мурьеты (фильм) — фильм по рок-опере.